Нижче наведено список FM-радіостанцій Тбілісі, які вели мовлення станом на 30 вересня 2017 року.

30 вересня 2017 року в Тбілісі було 35 FM-радіостанцій.

FM-станції

Джерела 
 tsu.ge

Списки радіостанцій
ЗМІ Грузії